Walter Ghicolescu (n. 15 iulie 1971, Călărași) este un muzician, interpret și compozitor român de muzică folk, prin pregătire profesională, inginer constructor de mașini și profesor de matematică. 

Artistul abordează un stil muzical divers și în continuă transformare, excelând cu precădere în zona muzicii folk / folk-jazz / blues - gospel / Folk, World & Country și rock pe versurile unor poeți români clasici consacrați (Nichita Stănescu, Adrian Păunescu, Marin Sorescu, Ion Minulescu și alții), dar și ale unor poeți contemporani (Clara Mărgineanu, Eduard Zalle, George Mihalcea, șamd). 

Adrian Păunescu spunea despre acest artist, în anul 2008, prezentând piesa Telefon peste moarte: „Am descoperit un cântăreț absolut remarcabil, autorul unui capodopere. El se numește Walter Ghicolescu, e profesor, a trecut prin Cenaclul nostru în forma lui studențească, Atelierele Studențești ale Cenaclului Totuși Iubirea, și acum vine în fața dumneavoastră și cântă acest senzațional cântec al său.”  Câțiva ani mai târziu, Florian Pittiș, după prima ediție a festivalului Folk YOU, a adăugat că „Walter este prima vedetă lansată de Folk YOU!”

Biografie 
A urmat în orașul natal, Călărași, școala generală și Liceul teoretic Nicolae Balcescu, secția matematica – fizica, în perioada 1986 – 1990. Este absolvent al Universității Politehnice din București, Facultatea Tehnologia Construcțiilor de Mașini, în perioada 1991 - 1996. Ulterior a urmat Facultatea de Matematică, secția Matematică-Informatică, a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, în perioada 2000 - 2004.

Predă matematica la Școala generală Bogdan Petriceicu Hasdeu din Constanța, dar are, în cadrul Asociației Culturale Walter Ghicolescu, și ore de muzică, armonie, chitară și voce.

Proiecte culturale și asociații  
 2008 – Cenaclul Flacăra, Cenaclul Totuși Iubirea
 2011 – 2012, Flota de folk, Constanța
 Școala de chitară FOLKISTIK
 FOLKTROTTER – emisiune de radio la Radio Neptun
 Asociația Culturală Walter Ghicolescu

Carieră artistică

Premii 
 2002 – Festivalul Național de muzică folk FEstudIS, Iași - Trofeu
 2003 – Festivalul Național de muzică folk Floare de Ger, Calafat - Premiul I
 2003 – Festivalul Național de muzica folk Om Bun, București - Premiul III (Triolet)
 2004 – Festivalul Național de muzică folk Festivalul Castanilor, Ploiești - Premiul Radio România
 2004 – Festivalul Național de muzică folk Bistrița Folk, Bistrița - Premiul Radio România
 2005 – Festivalul Național de muzică folk Baladele Dunării, Galați - Premiul I
 2007 – Festivalul Național de muzică folk Bistrița Folk, Bistrița - Premiul I
 2007 – Festivalul Național de muzică folk Omul cu o chitară, Brăila -  Premiul II (Tandem)
 2008 – Festivalul Național de muzică folk Folk T, Târgoviște - Premiul I (Tandem)

Recitaluri în festivaluri naționale 
Walter Ghicolescu a prestat, în calitate de invitat, varii recitaluri, la cunoscute festivaluri de muzică folk, precum sunt: Folk You, OM BUN, Vamadus Folk, FestudIS Iași, Bistrița Folk, Chitara Dunării Călărași, Mediaș Cetate Seculară, Floare de Colț Sighet.

Albume 
 2007 – Frânturi de suflet. Punct și de la capăt,
 2012 – Popas în alt cântec,
 2013 – Cântec rockstit, 
 2013 – Trecerea lumilor <ref>[https://www.libertatea.ro/entertainment/si-a-lansat-album-in-rate-cunoscutul-folkist-walter-ghicolescu-a-facut-credit-de-amorul-artei-exclusiv-1273288 Articol - Cunoscutul folkist Walter Ghicolescu și-a lansat albumul ... „în rate” ...]</ref>
 2017 – A de la Păunescu, Omagiu adus poetului Adrian Păunescu pe web site-ul Ziarul Evenimentul
 2017 – Ăsta-s eu – cu David Gojkovic
 2019 – A 7a treaptă Note 

 Legături externe 
Canale
 Site oficial
 Canal de Youtube
 Pagină oficială de Facebook
 Canal Walter Ghicolescu Official

Articole din presă
 
 Walter Ghicolescu, cel mai bun folkist dintre ... profesorii de matematică și cel mai bun profesor de matematică dintre folkiști pe Ziare.com – articol apărut joi, 7 aprilie 2011, ora 07:33
 Invitat Walter Ghicolescu pe web site-ul România Actualități, articol scris de Andrei Partoș, „Psihologul muzical,” la 12 februarie 2013
 Lansare album – Walter Ghicolescu, articol scris de Clara Mărgineanu pe web site-ul Turn TV Neamț, la 18 august 2017

Cântece pe You Tube
 Walter Ghicolescu – Ce simplu mi- ar fi, dacă nu te-aș iubi, melodie Walter Ghicolescu pe versuri de Adrian Păunescu, publicată la 8 martie 2017 - videoclip-ul are 1.673.227 de vizionări la 29 septembrie 2022
 Telefon peste moarte – interpretare la Cenaclul Flacăra'' – video publicat la 15 iunie 2017
 Walter Ghicolescu - Furtuni fără ploi – video publicat la 22 noiembrie 2021
 Walter Ghicolescu - Să ne iubim pe țărmul Mării Negre  – video publicat la 10 aprilie 2022

Interviuri
 Interviu cu Walter Ghicolescu pe web site-ul Cronicarul.ro, interviu realizat de Tiberiu Lovin și publicat pe 7 aprilie 2020 

Nașteri în 1971
Nașteri pe 15 iulie
Absolvenți ai Universității din Iași
Absolvenți ai Universității Politehnica din București
Călărășeni
Cantautori români
Compozitori români
Cântăreți români de folk
Interpreți români
Ingineri români
Matematicieni români
Muzicieni români